El nombre Alejandro Castro puede referirse a:
 Alejandro de Castro Casal (1812-1881), político y diplomático español
Alejandro Castro Sáenz-Valiente (1861-1902), médico argentino.
 Alejandro Castro Espín (1965-), político y militar cubano.
 Alejandro Castro Martín (1974-), futbolista español.
 Alejandro Castro Fernández (1979-), futbolista español.
 Alejandro Castro Hernández (1980-), político mexicano.
 Alejandro Castro Flores (1987-), futbolista mexicano.
Alejandro Castro Castro (1988-2018), activista chileno.
 Jorge Alejandro Castro Salazar (1990-), futbolista costarricense.